Фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2004 — фінальний матч розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2003—2004 років, у якому зустрілися французький «Монако» та португальський «Порту». Матч відбувся 26 травня 2004 року у місті Гельзенкірхен (Німеччина) на стадіоні «Ауфшальке». Перемогу з рахунком 3:0 здобув «Порту».

Шлях до фіналу 

|bgcolor=#c1e0ff|Кінцевий результат
|colspan=4 align=center valign=top|Група F 2 місце

|}
|- style="background:#c1e0ff"
|Суперник
|За сумою  двох матчів
|1-й матч
|2-й матч
|Плей-оф
|Суперник
|За сумою  двох матчів
|1-й матч
|2-й матч
|-
|align=left| Локомотив
|2–2 (г)
|2–1 (Г)
|1–0 (В)
|style="background:#c1e0ff"|1/8
|align=left| Манчестер Юнайтед
|3–2
|2–1 (В)
|1–1 (Г)
|-
|align=left| Реал Мадрид
|5–5 (г)
|2–4 (Г)
|3–1 (В)
|style="background:#c1e0ff"|Чвертьфінали
|align=left| Ліон
|4–2
|2–0 (В)
|2–2 (Г)
|-
|align=left| Челсі
|5–3
|3–1 (В)
|2–2 (Г)
|style="background:#c1e0ff"|Півфінали
|align=left| Депортіво
|1–0
|0–0 (В)
|1–0 (Г)
|}

Деталі матчу

Примітки

Посилання 

 Ліга чемпіонів УЄФА 2003/2004 

2004
Ліга чемпіонів УЄФА 2003—2004
2004
Травень 2004